Слак — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Слак — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Слак — деревня в Чишминском районе Башкортостана.

Реки 
 Слак — река в Башкортостане, Оренбургской области, приток Калмашки.
 Слак — река в Башкортостане, Оренбургской области, приток Курсака.

См. также 
 Slack — корпоративный мессенджер.